Sitio steht für:

 Sitio, eine territoriale Enklave auf den Philippinen
 Sitio (Einheit), altes mexikanisches Flächenmaß
 Sitio do Conde, Ort im Municipio Conde (Bahia), Brasilien